Николай Олсуфьев: Николай Дмитриевич 3-й (1775—1817) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Олсуфьев, Николай Григорьевич (1905—1988) — советский энтомолог (диптеролог), паразитолог и эпидемиолог.